Шедува́ () — город в Радвилишкском районе Литвы, в 18 км к востоку от Радвилишкиса.

В конце XIX века Шадов (Шадово) был заштатным городом Шавельского уезда Ковенской губернии Российской империи. По данным переписи 1897 года в нём проживало 4474 чел., в том числе евреи — 56,1 %; литовцы — 31,4 %; поляки — 8,7 %; русские — 1,5 %; немцы — 1,3 %. В 1950—1962 годах был центром Шедувского района.

Население

Галерея

Примечания 

Города Литвы
Населённые пункты Радвилишкикского района